Томас III (, Thomas III de Piémont; ум. ) — князь Пьемонта с 1259 года, сын графа Савойи Томаса II.

Биография 
Согласно Europäische Stammtafeln, родился в августе 1248 года. Однако брак его родителей Томаса II и Беатрисы Фиески был заключен уже после смерти императора Фридриха II, приблизительно в 1251 году. Таким образом, Томас III не мог родиться раньше этого срока.

После смерти отца унаследовал Пьемонт и Морьен. В 1274 году приобрёл Пиньероло, в 1280-м — Турин, Колленьо, Грульяско и Пьянеццу. 

Граф Пётр II Савойский в нескольких завещаниях назначил своих племянников Томаса III, Амадея и Людовика наследниками Савойи на случай, если у его брата Филиппа не будет детей. Однако Филипп, став в 1268 году графом, назначил наследником другого племянника — графа Фландрии Амадея, нарушив тем самым традицию передачи графства только по мужской линии.

Семья 
Томас III в мае 1274 года женился на Гионне де Шалон (ум. 1316), дочери пфальцграфа Бургундии Гуго III де Шалона и его жены Аделаиды фон Андекс. Дети:
 Филипп I (1278—1334), князь Пьемонта и Ахайи
 Пьер (ум. 1332), с 1307 архиепископ Лиона
 Томас, канонник в Амьене
 Амадей, архидиакон в Реймсе
 Гильом (ум. 1326), аббат монастыря Сакра ди Сан Микеле.

Примечания

Литература 
 Samuel Guichenon, Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie ou Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie justifiée par titres, fondations de monastères, manuscrits, anciens monumens, histoires, et autres preuves authentiques, chez Jean-Michel Briolo, 1660, p. 348 (Lire en ligne [archive]) et pp. 309—310 " Table XVIII. Extraction de Béatrix de Genève, comtesse de Savoie ".
 Eugene L. Cox, The Eagles of Savoy : The House of Savoy in Thirteenth-Century Europe, Princeton University Press (réimpr. 2015) (1re éd. 1974), 512 p. (ISBN 978-1-4008-6791-2, lire en ligne [archive]), p. 382.
 Thérèse Leguay et Jean-Pierre Leguay, Histoire de la Savoie, Paris, Éditions Jean-paul Gisserot, 2005, 128 p. (ISBN 978-2-87747-804-5, p. 44.

Правители Европы XIII века
Савойская династия
Правители Пьемонта